Meeks ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Meeks (1934–2022), französischer Schauspieler
 Gregory Meeks (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Howard Meeks (1932–2016), US-amerikanischer Bischof 
 James A. Meeks (1864–1946), US-amerikanischer Politiker
 Jodie Meeks (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Mariannette Miller-Meeks (* 1955), US-amerikanische Politikerin (Republikanische Partei)
 Michael Meeks (* 1972), kanadischer Basketballspieler
 William Meeks (* 1947), US-amerikanischer Mathematiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Meeks (Georgia)
 Meeks (Illinois)
 Meeks (Mississippi)
 Meeks (South Carolina)
 Meeks (Texas)
 Meeks Bay (Kalifornien)

Sonstiges:
 Mount Meeks, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika